Reichenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Reichenbacher (* 1962), deutsche Paläontologin
 Franziska Reichenbacher (* 1967), deutsche Journalistin und Fernseh-Moderatorin

Siehe auch:
 Reichenbach